Binderup steht für:
 Binderup (Dänemark), ein Kirchspiel in der dänischen Gemeinde Rebild

Binderup ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Gustav Binderup (1873–1950), US-amerikanischer Politiker
 Jeanette Binderup-Schultz (* 1967), dänische Schauspielerin